Poble deori d'Assam iArunachal Pradesh, vegeu Deoris
 Deori o Devari, principat del tipus zamindari al districte de Raipur, avui ciutat del districte de Bilaspur, a Chhattisgarh
 Deori (Sagar), antic principat i ciutat del districte de Sagar a Madhya Pradesh
 Deori (Shahdol), ciutat al districte de Shahdol, a Madhya Pradesh
 Deori (Gondia), ciutat del districte de Gondia, a Maharashtra